Krems se nazývají:
Kremže, německy Krems an der Donau – město v Dolních Rakousech
Krems in Kärten – obec v rakouském okrese Spittal an der Drau, nedaleko most Kremsbrücke
Krems in der Steiermark – obec u města Voitsberg v podhradí hradu Krems
Krems II – obec v Německu se svou částí Krems I
Křemže – název městysu v okrese Český Krumlov (kterým protéká Křemžský potok)
Hrad Krems – zřícenina hradu v rakouském Voitsbergu
řeky:
Krems (Dunaj) – přítok Dunaje v Dolních Rakousech (vzniká jako soutok Große Krems a Kleine Krems), na kterém leží Krems an der Donau
Krems (Lieser) – přítok Lieseru v Korutanech
Krems (Traun) – přítok Traunu v Horních Rakousech, na které leží i obec Kremsmünster
podobný název má:
Cremona – město v Itálii
Kremnica – město v Banskobystrickém kraji (nedaleko leží Kremnické Bane, Kremnické vrchy, Kremnický potok)
Kremnička (maďarsky Keremcse) – nyní část města Banská Bystrica
Kroměříž (německy Kremsier) – město na Moravě